Stocker steht für:
 Stocker (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Leopold Stocker Verlag, österreichischer Verlag mit Sitz in Graz

Stocker ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Stocker (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Stocker (Ottenhofen), Ortsteil der Gemeinde Ottenhofen, Landkreis Erding, Bayern

in Österreich
 Stocker (Gemeinde Munderfing), Ortschaft von Munderfing, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Stocker (Gemeinde Bad Vigaun), Ort bei Bad Vigaun, Tennengau, Land Salzburg
 Stocker (Gemeinde Mautern), Ortsteil von Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark

Siehe auch:
 Stöcker
 Stockern
 Stockers